nieumyślne działanie, które jest niezgodne z zasadami lub założeniami i przynosi złe skutki
 różnica między wynikiem pomiaru a wielkością mierzoną
 fałszywy wniosek z niepoprawnie przeprowadzonego rozumowania